Gäbler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gäbler (* 1953), deutscher Journalist 
 Christian Gäbler (* 1964), österreichischer Unfallchirurg und Sporttraumatologe
 Dorit Gäbler (* 1943), deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Chansonnière
 Ernst Gäbler (1812–1876), deutscher Unternehmer
 Ernst Friedrich Gäbler (1807–1893), deutscher Komponist
 Fritz Gäbler (1897–1974), deutscher Politiker (SPD, KPD)
 Gustav Wilhelm Ferdinand Gäbler (1846–1914), deutscher Komponist
 Hanjo Gäbler (* 1978), deutscher Pianist und Gospel-Musiker
 Hellmuth Gäbler (1904–1970), deutscher Zoologe und Hochschulprofessor
 Horst Gäbler (1921–2014), deutscher Ingenieur für Meteorologie
 Klaus Gäbler (* 1931), ehemaliger Funktionär der SED in der DDR
 Mario Gäbler (* 1963), deutscher Skatspieler
 Marta Gäbler (1900–1970), deutsche Politikerin, MdV
 Matthias Gäbler (1949–2009), deutscher Kletterer und Bergsteiger
 Otto Gäbler (* 1868; † nach 1943), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts
 Paul Gäbler (1901–1972), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, Missionar, Missionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Paul Gäbler (Journalist) (* 1993), deutscher Schauspieler
 Roland Gäbler (* 1964), deutscher Segler
 Ulrich Gäbler (* 1941), österreichischer evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Walter Gäbler (1900–1974), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Gaebler
 Gebler